Felsberg ist der Name folgender Orte und Berge:

 Felsberg (Hessen), Stadt im Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland
 Felsberg (Saar), Ortsteil der Gemeinde Überherrn im Landkreis Saarlouis, Saarland, Deutschland
 Felsberg GR, Gemeinde in der Region Imboden, Kanton Graubünden, Schweiz
 Felsberg (Odenwald) (514 m), Berg im Odenwald bei Reichenbach, Kreis Bergstraße, Hessen, Deutschland

Felsberg ist der Familienname von:
 Ulrich Felsberg (* 1952), deutscher Filmproduzent

Siehe auch:
 Feldsberg
 Felsburg
 Felsenberg